Orrville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Orrville (Alabama)
 Orrville (Indiana)
 Orrville (Missouri)
 Orrville (Ohio)